Chaetostoma kan syfta på:

 Chaetostoma (djur) – ett släkte av fiskar
 Chaetostoma (växter) – ett släkte av växter